Андрей Парфёнов: Парфёнов, Андрей Борисович (род. 1976) — российский государственный и политический деятель.
 Парфёнов, Андрей Сергеевич (род. 1987) — российский лыжник.